Canadà:
Centreville (Nova Brunsvic)Centreville (Terranova i Labrador)
Centerville (Nova Escòcia)):
Centreville (Cape Breton, Nova Escòcia)Centreville (Digby, Nova Escòcia)
Centreville (Inverness, Nova Escòcia)Centreville (Kings, Nova Escòcia)
Centreville (Shelburne, Nova Escòcia)
Centreville (Ontàrio):Centreville (comtat d'Elgin, Ontàrio)
Centreville (comtat de Grey, Ontàrio)Centreville (comtat de Lennox and Addington, Ontàrio)
 Estats Units:
Centreville (Alabama)Centreville (Delaware)
Centreville (Illinois)Centreville (Maryland)
Centreville (Michigan)Centreville (Mississipí)
Centreville (Virgínia)

 Vegeu també 
 Centerville''' (desambiguació)